Графство Кент расположено в центральной части канадской провинции Нью-Брансуик. 
По данным переписи 2006 года численность населения графства составляет 31 449 человек .
На территории графства находится национальный парк Кучибогвак.

Графство образовано в 1814 году как часть графства Нортамберленд.

Населённые пункты и приходы 
Вся территория графства включает в себя два города, три деревни, двенадцать приходов и три индейские
резервации .

Примечания 

Графства Нью-Брансуика